Віктор Якович Трифонов (24 червня 1951) — радянський хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець московського «Спартака». Виступав за команди «Динамо» (Київ), «Хімік» (Дніпродзержинськ), «Дніпроспецсталь» (Запоріжжя) і «Бінокор» (Ташкент). У вищій лізі провів 8 матчів, у першій — 349 (25+23).

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
Спортсмени Ташкента
Спортсмени Запоріжжя
Спортсмени Кам'янського